Dzieci Sancheza lub Sanchez i jego dzieci
 Dzieci Sancheza – książka Oscara Lewisa
 Dzieci Sancheza – amerykańsko-meksykański film fabularny z 1978 roku w reżyserii Halla Bartletta